Elina Avanesyan (nació el 17 de septiembre de 2002) es una tenista profesional rusa.

Avanesyan tiene un ranking de individuales WTA más alto de su carrera, No. 132, logrado el 6 de junio de 2022. También tiene un ranking WTA más alto de su carrera, No. 353 en dobles, logrado el 21 de marzo de 2022. 

Avanesyan hizo su debut en el cuadro principal de la WTA en el Torneo de Bogotá 2022, llegó por primera vez a los cuartos de final de un torneo WTA quien la derroto fue la colombiana Camila Osorio preclasificada #1.

Referencias

Enlaces externos  
 Elina Avanesyan en la Asociación de Tenis Femenino
 Elina Avanesyan en la Federación Internacional de Tenis

Tenistas femeninas de Rusia